«Торпе́до-БелА́З» () — белорусский футбольный клуб из города Жодино. Основан в 1961 году под названием «Ракета», название «Торпедо» команда получила в 1969 году. Участвовал в чемпионате и Кубке Белорусской ССР, а также Кубке СССР среди КФК. C 1992 года — участник чемпионатов Белоруссии.

Прежние названия 
 «Ракета» (1961—1967)
 «Автозаводец» (1967—1969)
 «Торпедо» (1969—1988)
 «БелАЗ» (1989—1992)
 «Торпедо» (1993—2011)
 «Торпедо-БелАЗ» (с 2011)

Достижения 
Чемпионат БССР / Чемпионат Белоруссии
 Чемпион — (4): 1970, 1971, 1980, 1981
 Серебряный призёр — (2): 1972, 1985
 Бронзовый призёр — (3): 1975, 1982, 2020
 Победитель первой лиги: 2001

Кубок БССР / Кубок Белоруссии
 Обладатель — (9): 1969, 1971, 1972, 1977, 1978, 1981, 1982, 1983, 2016
 Финалист — (3): 1970, 1984, 2010

Суперкубок Белоруссии
 Финалист: 2011, 2017

Участник квалификационных раундов Лиги Европы УЕФА: 2010/2011, 2015/2016, 2016/2017

Высшее достижение в чемпионатах Белоруссии — 3-е место: 2019/2020

Тренерский штаб

Текущий состав

Результаты выступлений

Чемпионат Белоруссии

Выступления в еврокубках 

Баланс игр по состоянию на 14 августа 2021

Финансы 
Титульный спонсор — БелАЗ.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профиль «Торпедо»-БелАЗ на pressball.by
 

ФК «Торпедо-БелАЗ»
Футбольные клубы СССР
Белорусский автомобильный завод